Drivex est une équipe de sport automobile espagnole fondée par Pedro de la Rosa et Miguel Ángel de Castro en 2005.

Liens externes 
  Le site officiel

Écurie de sport automobile en Espagne
Écurie de Superleague Formula
Écurie d'endurance